Löbsack oder Loebsack ist der Familienname von:

 David Loebsack (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Georg Löbsack (1893–1936), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Theo Löbsack (1923–2001), deutscher Journalist, Publizist und Schriftsteller
 Wilhelm Löbsack (1908–1959), deutscher Autor und NS-Propagandist